Неер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Неер, Андре (1914—1988) — религиозный философ, теолог, французский и израильский писатель.
 Неер, Карола (1900—1942) — немецкая и советская театральная и киноактриса.
 Неер, Каспар (1897—1962) — австрийский немецкий сценограф.
 Неер, Эрвин (род. 1944) — немецкий биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.